Miguel Álvarez puede referirse a:

 Miguel Álvarez Castro (1795–1855), poeta salvadoreño;
 Miguel Álvarez-Fernández (1979-), compositor español;
 Miguel Álvarez García (1880-1931), político mexicano - Gobernador de Colima;
 Miguel Álvarez Jurado (1958-), entrenador de fútbol español.
 Miguel Álvarez Zambrano (1992-), jugador de fútbol ecuatoriano.